Berenbach stehen für:

 Berenbach,  Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Berenbach (Wüstung), Wüstung im Landkreis Heilbronn,  Baden-Württemberg

Berenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Berenbach (1885–1962), deutscher katholischer Geistlicher und Lokalhistoriker

Siehe auch:

 Bärenbach
 Bärnbach
 Bernbach